Westheimer steht für:

 Westheimer, Biermarke der deutschen Brauerei Westheim

Westheimer ist der Familienname folgender Personen:
 David Westheimer (1917–2005), US-amerikanischer Schriftsteller
 Frank Westheimer (1912–2007), US-amerikanischer Chemiker
 Gerald Westheimer (* 1924), australischer Neurowissenschaftler
 Joseph F. Westheimer (1916–1998), US-amerikanischer Kameramann und Visual-Effects-Künstler
 Ruth Westheimer (* 1928), deutsch-US-amerikanische Sexualtherapeutin und Sachbuchautorin

Siehe auch:
 Westheim